The Silence of the Lambs (El silencio de los corderos en España, y El silencio de los inocentes en Hispanoamérica) puede referirse a:

 La novela The Silence of the Lambs (1988), escrita por Thomas Harris; o
 La película The Silence of the Lambs (1991), basada en la novela homónima y dirigida por Jonathan Demme.